

Стейт-Лайн — місто, штат Айдахо
 Стейт-Лайн — місто, штат Міссісіпі
 Стейт-Лайн — переписна місцевість в окрузі Франклін, штат Пенсільванія